Vibeke Westbye Skofterud (ur. 20 kwietnia 1980 w Askim, zm. 29 lipca 2018 w Arendal) – norweska biegaczka narciarska, mistrzyni olimpijska w sztafecie, czterokrotna medalistka mistrzostw świata w sztafecie.

Kariera 
Zdobyła złoty medal w sztafecie 4x5 km na Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver wraz z Therese Johaug, Kristin Størmer Steirą i Marit Bjørgen. Ponadto sztafeta 4x5 km Norwegii ze Skofterud w składzie wywalczyła złoty medal na Mistrzostwach Świata w Oberstdorfie, srebrny na Mistrzostwach Świata w Val di Fiemme, brązowy podczas Mistrzostw Świata w Sapporo oraz złoty na Mistrzostwach w Oslo. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2001/2002, zajmując 11. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Życie prywatne 
W czerwcu 2008 powiedziała w wywiadzie, że jest w szczęśliwym związku z 26-letnią Line Nymo Jarnes, która ukończyła studia związane z nieruchomościami. Mieszkała w Mjøndalen koło Drammen. Skofterud zmarła w wypadku na skuterze wodnym, w wieku 38 lat.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014

FIS Marathon Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2011/2012: 11.

Miejsca na podium

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Profil na stronie FIS 
  

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2003
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Norwescy biegacze narciarscy
Norwescy medaliści olimpijscy
Ofiary wypadków w ruchu wodnym
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Urodzeni w 1980
Zmarli w 2018
Ludzie urodzeni w Askim